La paroisse de Genlis est l'une des 6 paroisses du doyenné de La Plaine, et des 63 du diocèse de Dijon. Son siège est la Maison Pastorale de Genlis.

Toponymie 

La paroisse tient son nom de Genlis, sa ville la plus importante.

Organisation 

L'ensemble paroissial s'étend sur 11 communes. Son siège est la Maison Pastorale de Genlis, située au 2, rue Aristide-Briand.
Le culte est rendu, le dimanche matin à 10h30 dans la ville de Genlis, et, le samedi soir, de manière rotative, dans chacune des 7 autres églises de la paroisse, à 18h ou 18h30 selon la saison.

Personnel pastoral

Notes et références

Voir aussi 
Genlis
Diocèse de Dijon
Province ecclésiastique de Dijon

Genlis